DeMille, de Mille oder De Mille ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes de Mille (1905–1993), US-amerikanische Tänzerin
 Cecil B. DeMille (1881–1959), US-amerikanischer Filmproduzent
 James De Mille (1833–1880), kanadischer Literaturwissenschaftler, Professor für klassische Literatur und Schriftsteller
 Katherine DeMille (1911–1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Nelson DeMille (* 1943), US-amerikanischer Schriftsteller
 Noël de Mille (1909–1995), kanadischer Ruderer
 William C. de Mille (1878–1955), US-amerikanischer Regisseur

Siehe auch:
 Mille